Die Spielzeit 1924 war die 2. reguläre Spielzeit der I. Klasse im österreichischen Feldhandball.

Modus 
Der Titel wurde in einer Gruppe mit acht Mannschaften ausgespielt. Mit je einem Heim- und Auswärtsspiel.

Tabelle

Spiel SC Ferrowatt gegen Wiener Sport-Club 
Das Spiel SC Ferrowatt gegen Wiener Sport-Club wurde immer wieder verschoben und der Österreichische Handballausschuß wartete mit einer Entscheidung bis der Österreichische Handballbund gegründet worden war. Am 17. Jänner sollte die Entscheidung gefällt werden.

Einzelnachweise 

1924
Handballveranstaltung 1924